

События 
25 января — состоялся первый полет новейшего широкофюзеляжного дальнемагистрального авиалайнера Boeing 777Х производства компании Boeing.
 27 марта — из-за , российские авиакомпании прекратили полёты за рубеж из российских аэропортов, за исключением рейсов для вывоза российских граждан и отдельных случаев по решениям правительства.
22 июля — первый полёт модифицированного вертолёта Ми-8АМТШ-ВН.
 23 августа — первый полёт модифицированного турбовинтового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МСМ.
28 октября — состоялся последний гражданский рейс ТУ-154 в России. Борт компании «Алроса» доставил 140 пассажиров из якутского города Мирный в Новосибирск.
14 декабря — состоялся первый полёт российского самолёта МС-21 с двигателями ПД-14.
29 декабря — возобновление регулярных рейсов Boeing 737 MAX в США после запрета на полёты в марте 2019 года из-за двух авиакатастроф.

Катастрофы 
 8 января — Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), выполнявший международный рейс PS752 из Тегерана в Киев, был сбит двумя ракетами «земля—воздух», выпущенными с военных баз КСИР (ВС Ирана). На борту этого самолёта находились 176 человек — 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

22 мая — Airbus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines, выполнявший рейс PK8303 из Лахора в Карачи, разбился при посадке из-за того, что экипаж отвлёкся на разговоры и забыл выпустить шасси. При посадке самолёт задел двигателями полосу и ушёл на второй круг. Упал на жилой район. Погибли 97 из 99 человек на борту, а также 1 человек на земле.

 7 августа — Boeing 737 выкатился за пределы ВПП в Кожикоде (Индия) и рухнул в ущелье. Погибли от 18 до 21 человека из 190 на борту.

См. также

Примечания